George Baker peut désigner :
 George Baker (1722-1809), médecin anglais ;
 George Baker (1915-1975), auteur de bande dessinée américain ;
 George Baker (1931-2011), acteur britannique ;
 George Baker (1944-), chanteur et auteur-compositeur néerlandais ;
 George Barnard Baker (1834-1910), avocat et homme politique canadien ;
 George Harold Baker (1877-1916), avocat et homme politique canadien ;
 George D. Baker (1868-1933), réalisateur américain ;
 George C. Baker (1951-), organiste et un compositeur américain ;
 George S. Baker (1942-), homme politique canadien et membre du Sénat du Canada.

Pseudonyme 

 George Baker, un des noms donnés au leader spirituel afro-américain Père divin.

Surnom